Thelma Long e George Worthington hanno battuto in finale Jenny Staley e Lew Hoad 6-2, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1955